est la formule brute de plusieurs isomères.

 Adénosine
 1-méthyladénosine, numéro CAS 
 2-méthyladénosine, numéro CAS 
 2ʼ-O-méthyladénosine, numéro CAS 
 N6-méthyladénosine, numéro CAS